Consolato – sede del console
Consolato – carica pubblica dell'antica Roma
Consolato (Francia) – forma di governo che in Francia seguì al Direttorio e terminò con la proclamazione del Primo Impero

Altri progetti